Bico do Papagaio (Itajaí)
 Microrregião do Bico do Papagaio
Ou ainda:
 Bico de papagaio
 Pico do Papagaio

Desambiguação